Indonesië
 Kebomas (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kebomas (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java